Schlattein ist der Name von geographischen Objekten im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern:

 Schlattein (Floß), Dorf von Markt Floß
 Schlattein (Fluss) oder Schlatteinbach, linker Zufluss der Waldnaab, nahe Wurz, Gemeinde Püchersreuth